O Campeonato Catarinense de Basquete de 2010 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball. 

2010 no basquetebol